Alessandro Fischetti – pittore italiano
 Antonio Fischetti – politico italiano
 Danilo Fischetti – rugbista a 15 italiano
 Fedele Fischetti – pittore italiano
 Odoardo Fischetti – pittore italiano